Pulau Gam kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Pulau Gam (ö i Indonesien, lat -1,64, long 129,92), Papua Barat, 
 Pulau Gam (ö i Indonesien, lat -0,46, long 130,61), Papua Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar